Спортсмен года в Ирании — ежегодная награда, вручаемая иранской организацией по физическому воспитанию и IRIB, спортсменам, достигшим наибольших успехов в спорте в текущем году.

Победители

Ссылки 
 

Спортсмены Ирана
Награды, появившиеся в 2001 году
Опросы по определению спортсменов года отдельных стран